Saki Nakajima – cantante giapponese
 Saki Nakajima – doppiatrice giapponese